Pammin ist der Name zweier Dörfer in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 

 Pammin, ehemals im Landkreis Arnswalde; siehe Polnisch: Pomień 
 Pammin, ehemals im Landkreis Dramburg; siehe Polnisch: Pomierzyn